Vujčić (auch eingedeutscht Vujcic) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Vujčić (* 1964), kroatischer Ökonom 
 Nikola Vujčić (* 1978), kroatischer Basketballspieler
 Pavle Vujčić (1953–2017), serbischer Geiger
 Prvoslav Vujcic (* 1960), jugoslawisch-kanadischer Schriftsteller
 Stephan Vujcic (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Zoran Vujčić (* 1960), serbischer Chemiker 

Siehe auch:
 Vujicic